Saint-Angel puede referirse a diversos lugares: 

 Saint-Angel, comuna francesa situada en Allier.
 Saint-Angel, comuna francesa situada en Corrèze.
 Saint-Angel, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.